Cyra steht für
 
 eine Schreibweise des Vornamens Kira (Vorname)
 einen Künstlernamen der Sängerin Heike Barth